Дијего Гарсија може се односити на:

 Дијего Гарсија атол у архипелагу Чагос у Индијском океану
 Дијего Гарсија (кошаркаш), аргентиски кошаркашки репрезентативац (1979)
 Дијего Гарсија (маратонац), шпански атлетичар, маратонац (1961—2001)
 Дијего Гарсија (атлетичар), шпански атлетичар у брзом ходању (1996)